VM i snooker 1982 spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 30 april–16 maj 1982. Vann gjorde Alex Higgins, som därmed tog sin andra och sista VM-titel.

Händelser under turneringen 
 Steve Davis och Terry Griffiths hade mötts i de flesta stora finalerna under säsongen, och förmodades allmänt mötas även i VM-finalen. Fjolårssegraren Davis råkade dock ut för The Crucible Curse och föll i första omgången med 1–10 mot Tony Knowles. Griffiths, som fick svårt att motivera sig efter att huvudkonkurrenten blivit utslagen, föll även han i första omgången, mot Willie Thorne.

 Även världsettan Cliff Thorburn föll i första omgången, mot Jimmy White som därmed vann sin första match någonsin i The Crucible.

 Antalet spelare utökades till 32 från föregående års 24. Därmed fick inte längre de åtta högst seedade stå över första omgången.

 Ray Reardon spelade sin sjunde och sista VM-final. Detta blev den enda VM-final han förlorade, efter sex tidigare segrar på 1970-talet. Samtidigt blev han den äldste VM-finalisten någonsin, 49 år och 7 månader gammal.

 Alex Higgins 69-break i semifinalen mot Jimmy White vid ställningen 14–15 och 0–59 i det 30:e framet är ansett som en av de bästa rensningarna någonsin i VM, med tanke på hur svårt bollarna låg placerade.

 Det skilde 10 år mellan Alex Higgins två VM-titlar (1972 och 1982), vilket är det längsta gapet någonsin för en spelare. John Higgins hade 13 år mellan sin första (1998) och sista (2011) titel, men han vann dessutom två titlar däremellan.

Resultat

Externa länkar 
 

1982 i Storbritannien
Snookersäsongen 1981/1982
1982
Sportevenemang i Sheffield